Madara peut se référer à :
 Madara, village de Bulgarie ;
 Madara, village du Cameroun ;
 Madara, pic s’élevant à  et situé dans les hauteurs de Vidin, sur l’île Livingston (îles Shetland du Sud) ;
 Madara, album du groupe The GazettE ;
 Madara, manga et franchise média japonais ;
 Madara Uchiwa  est un personnage fictif du manga Naruto ;
 Madara est un personnage du manga Mouryou Senki Madara ;
 Madara est un personnage de l'anime Natsume Yuujinchou.

Voir aussi 
 Cavalier de Madara, cavalier sculpté dans le roc et se trouvant en Bulgarie.

Homonymie de toponyme